Agricultura

 Pessoas
 Cneu Júlio Agrícola  — general romano
 Sexto Calpúrnio Agrícola () — político e militar romano

 Outros usos
 3212 Agricola — asteroide da cintura principal

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos